

Отборочный матч XII чемпионата мира

Отборочный матч XII чемпионата мира

Отборочный матч XII чемпионата мира

Отборочный матч XII чемпионата мира

Отборочный матч XII чемпионата мира

Отборочный матч XII чемпионата мира

Футбол в СССР в 1981 году
1981